Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des 2. baden-württembergischen Landtages (1956–1960) mit Fraktionszugehörigkeit und Wahlkreis.

Der 2. Landtag wurde am 4. März 1956 gewählt. Die 1. Plenarsitzung fand am 4. April 1956, die letzte am 24. März 1960 statt.

Sitzverteilung

Abgeordnete 

 02